Заррух Адашев (род. , Самарканд) — узбекистанский боец UFC и кикбоксер. Знаменит своими выступлениями в таких организациях, как Glory Kikboxing и Bellator.

Ранние годы 
Родился в городе Самарканде в обычной таджикской семье. С ранних лет интересовался спортом и в возрасте 5 лет начал заниматься спортом со своим старшим братом Шохрухом Адашевым. Занимался рукопашным боем в своем городе под руководством Икрома Джалилова и занимал первые места в областных и республиканских соревнованиях.

Начало карьеры 
В 2012 году эмигрировал в США со своим старшим братом и начал заниматься кикбоксингом в зале Lion Fights. В 2013 году сделал профессиональный дебют в кикбоксинге, а в 2015 годы дебютировал в смешанных единоборствах в организации ROC .

Любительская карьера 
 Многократный чемпион Узбекистана по рукопашному бою.
 Чемпион Международных турниров.
 Чемпион Азии по рукопашному бою (2010).
 2-кратный чемпион мира по кикбоксингу по версии WKU (2013).
 Серебряный призёр 2012 года Мира по ММА по версии WKA.

Профессиональная карьера 
В 2018 году сделал успешный дебют в Bellator в бою с Кристиан Медина. А в феврале 2019 года выиграл Рони Арана Леон решением судей. В июне 2020 года подписал контракт с Ultimate Fighting Championship и в этом же месяце планирует провести дебютный бой против Tyson Nam.

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|3–3
|Su Mudaerji
|Решение (единогласное)
|UFC on ESPN: Chiesa vs. Magny
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Abu Dhabi, United Arab Emirates
|
|-
|Поражение
|align=center|3–2
|Tyson Nam
|Нокаут (удар рукой)
|UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo
|
|align=center|1
|align=center|0:32
|Las Vegas, Nevada, United States
|
|-
|Победа
|align=center|3–1
|Tevin Dyce
|Технический нокаут (удары)
|Bellator 232 
|
|align=center|2
|align=center|1:39
|Uncasville, Connecticut, United States
|
|-
|Победа
|align=center|2–1
|Ron Leon
|Решение (единогласное) 
|Bellator 215 
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Uncasville, Connecticut, United States
|
|-
|Победа
|align=center|1–1
|Christian Medina
|Технический нокаут(удары)
|Bellator 208 
|
|align=center|1
|align=center|1:08
|Long Island, New York, United States
|
|-
|Поражение
|align=center|0–1
|Cody Mooney
|удушающий прием (удушение со спины)
|Ring of Combat 51
|
|align=center|1
|align=center|3:41
|Atlantic City, New Jersey, United States
|
|-

Примечания